Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2003/04 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für deutsche Schachbundesliga der Frauen 2003/04 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Nicht alle Vereine schöpften das Meldekontingent komplett aus, der Dresdner SC meldete 13 Spielerinnen, der SC Baden-Oos und der Torgelower SV Greif je 12 und Rotation Berlin sogar nur 10. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen wurden auch eingesetzt. Rotation Berlin kam mit 8 Spielerinnen aus, die meisten Spielerinnen setzten der Hamburger SK, die Karlsruher SF, Meerbauer Kiel und Chaos Mannheim ein, nämlich jeweils 12. Insgesamt kamen 125 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 14 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spielerin war Zoya Lelchuk (SK Turm Emsdetten) mit 8,5 Punkten aus 10 Partien, je 8 Punkte erreichten Cristina-Adela Foișor (Meerbauer Kiel), Jessica Nill (SC Baden-Oos) und Claudia Steinbacher (Rodewischer Schachmiezen), wobei Foișor und Nill je 10 Partien spielten, Steinbacher 11. Mit Petra Movsesjanová, Elena Winkelmann (beide Dresdner SC) und Tina Schulz (Karlsruher SF) erreichten drei Spielerinnen 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Movsesjanová und Schulz wurden zweimal eingesetzt, Winkelmann einmal.

Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Großlehna spielende Christina Domsgen (* 1951), jüngste Spielerin die bei Chaos Mannheim spielende Lara Stock (* 1992).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SK Großlehna

Torgelower SV Greif

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

SC Meerbauer Kiel

SK Turm Emsdetten

SK Chaos Mannheim

SSV Rotation Berlin

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

Hamburger SK

SC Baden-Oos 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die Ergebnisse in der DWZ-Auswertung und in der Elo-Auswertung widersprechen teilweise, nach Vergleich mit dem Ergebnisdienst und der Big Database 2011 von Chessbase werden hier die Daten der Elo-Auswertung als richtig angenommen.
 Isabel Delemarre hieß bis zur Saison 2002/03 Isabel Werner.
 Christina Domsgen hieß bis 1975 Christina Hölzlein und seit der Saison 2005/06 Christina Lehmann.
 Petra Movsesjanová hieß bis zur Saison 2002/03 Petra Mazakova.
 Anna Onischuk heißt seit der Saison 2004/05 Anna Rudolph.
 Der Stichkampf um den Titel ist nicht berücksichtigt, dessen Einzelergebnisse lauten:

Weblinks 
 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund
 Elo-Auswertung bei der FIDE

Quellen 
 Schachkalender 2004 – Edition Marco Berlin 2003 – ISBN 3-924833-47-8

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2003
Schach 2004